Канака (заказник) — ботанічний заказник республіканського значення, що розміщений у Привітнівській сільській раді, яка підпорядкована Алуштинській міській раді
 Канака — дочка Еола (внука Девкаліона) й Енарети (варіант: дочка бога вітрів Еола), дружина Посейдона
 Канаки — корінні народи Меланезії, які проживають в Новій Каледонії, де становлять 45% населення